Щеблыкин, Иван Павлович:
 Щеблыкин, Иван Павлович (1884—1947) — российский и советский археолог, кавказовед.
 Щеблыкин, Иван Павлович (род. 1928) — советский и российский литературовед.